Kesselhuth ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Kesselhuth, Unternehmer und Fotograf im 19. und 20. Jahrhundert
 Jakob Kesselhuth († 1610), deutscher Steinmetz und Baumeister